Catamarca (provincie), een provincie van Argentinië
Catamarca (stad), de hoofdstad van de provincie